Xingdong bezeichnet:

 Xingdong (Xinghua) (兴东镇), Großgemeinde der Stadt Xinghua in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xingdong (Tongzhou) (兴东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tongzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xingdong (Xingning) (兴东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xingning im Autonomen Gebiet Xingning in der Volksrepublik China
 Xingdong (Yuanbao) (兴东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuanbao in der chinesischen Provinz Liaoning